Газні Хан Мухаммед — правитель Малави у першій половині XV століття.
 Айюб Хан Мухаммед (14 травня 1907, с. Рехана поблизу Хріпура, провінція Хазара Британської Індії — 19 квітня 1974, Ісламабад)  — пакистанський військовий.
 Дост Мухаммед хан Баракзай — емір Афганістану з 1834 року.